Polaris — многозначное понятие:

 Polaris — Полярная звезда.
 Polaris — дистрибутив на основе операционной системы OpenSolaris.
 Polaris — альбом финской пауэр-метал группы Stratovarius, вышедший в 2009 году.
 Polaris — российская сеть компьютерных магазинов, работавшая с 1998 по 2012 год.
 Polaris Industries — американский производитель техники для активного отдыха и экстрима (ATV, UTV, снегоходов).
  — итальянский производитель сверхлёгких летательных аппаратов.
 Polaris Music Prize — музыкальная премия.
 Polaris Office — бесплатный офисный сервис, который работает на платформах Android и Windows Mobile.
 Polaris — пятый студийный альбом финской певицы Кису, вышедший в 2015 году.
 Polaris — ледокол (Финляндия), спуск на воду которого намечен на 2017 год; первый в мире ледокол на сжиженном природном газе.
 Polaris — микроархитектура графических процессоров AMD.

См. также 
 
 Поларис
 Polar